Марчуки 2-е — деревня в Ряжском районе Рязанской области, входит в состав Журавинского сельского поселения.

География 
Расположена на берегу реки Ранова в 16 км на запад от центра поселения села Журавинка, в 27 км на юго-запад от райцентра Ряжск.

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Боровской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 197 дворов.

С 1929 года деревня являлось центром Марчуковского-2 сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1935 года — в составе Желтухинского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1956 года — в составе Ряжского района, с 2005 года — в составе Шелемишевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются Марчуковская основная общеобразовательная школа, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района